Дми́трий Вале́рьевич Феокти́стов (род. 9 ноября 1967) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1990). Кандидат исторических наук (1993). Владеет английским и японским языками. На дипломатической работе с 1993 года.

 С июля 1993 по июль 1996 года — второй секретарь Департамента информации и печати МИД России.

 С августа 1996 по август 2000 года — второй секретарь, первый секретарь референтуры прессы и информации Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке (США).

 С сентября 2000 по май 2004 года — первый секретарь, советник Департамента международных организаций МИД России.

 С июня 2004 по июль 2008 года — советник, руководитель группы по вопросам разоружения и нераспространения Постоянного представительства России при ООН.

 С июля 2008 по апрель 2010 года — старший советник и заместитель политического координатора Постоянного представительства России при ООН.

 С мая по сентябрь 2010 года — начальник Отдела по борьбе с терроризмом Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

 С октября 2010 по июнь 2018 года — заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

 С 20 июня 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине. Верительные грамоты вручил 21 августа 2018 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (9 апреля 2013)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (1 октября 2019).

Награды 
 Орден Дружбы (8 июля 2022) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 октября 2012) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Страница посла на сайте Посольства России в Аргентине 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Аргентине